

Patronyme 

 Axel Cassel (1955-2015), sculpteur allemand ;
 Cécile Cassel (1982-), actrice française ;
 Frédéric Cassel (1967-), pâtissier français ;
 Jean-Pierre Cassel (1932-2007) acteur et danseur français, père de Cécile, Mathias et Vincent ;
 Mathias Cassel (1969-), rappeur français ;
 Matthew Cassel (1982-), joueur de football américain ;
 Sandra Cassel (1952-), actrice américaine ;
 Seymour Cassel (1935-2019), acteur et compositeur américain ;
 Vincent Cassel (1966-), acteur français.

Toponyme 

 Cassel, ville française du département du Nord ;
 Cassel, ville allemande de Hesse ;
 District de Cassel, district allemand de Hesse ;
 Cassel, quartier de la ville allemande de Wiesbaden, en Hesse ;
 Cassel, ville américaine de Californie ;
 Cassel, ville canadienne de l’Ontario ;
 Lamothe-Cassel, commune française du Lot.

Autres 
 Tramway de Cassel (1900-1934), ligne française de transports publics ;
 Tramway de Cassel, ligne allemande de transports publics ;
 Bataille de Cassel (1071), bataille entre Philippe I de France et Robert I de Flandre ;
 Bataille de 1328, bataille entre Philippe VI de France et des révoltés flamands ;
 Siège de Cassel (1645), siège de la guerre de Trente Ans
 Siège de Cassel (1761), siège du duc de Brunswick contre les Français ;
 Siège de Cassel (1762), siège du duc de Brunswick contre les Français ;
 Siège de Cassel (1945), siège opposant la Wehrmacht aux Américains.